Sant Blai de Sebaste, metge i bisbe de Sebaste considerat sant per diverses confessions del cristianisme
 Orde de Sant Blai, orde militar fundat a Palestina cap al 1191 pel rei de la Cilícia Armènia, desaparegut cap al 1274 
 Sant Blai (Pere Fernández), quadre de Pere Fernández pintat cap a 1517 
 Toponímia:
Sant Blai (Alacant), barri de la ciutat d'Alacant
 Sant Blai (Alps Marítims), municipi francès al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Sant Blai del Fonoll, església romànica català al municipi de Passanant i Belltall (la Conca de Barberà) 
 Sant Blai de Les, capella romànica a la vila de Les (Vall d'Aran) 
 Sant Feliu i Sant Blai de la Roca d'Albera, església parroquial de la població rossellonesa de la Roca d'Albera
 Capella de sant Blai de la catedral de Toledo, capella en honor de sant Blai de Sebaste a la planta baixa de la Catedral de Toledo 
 Ermita de Sant Blai, diversos indrets
 Església de Sant Blai de Dubrovnik (Croàcia)
 Oratori de Sant Blai, primera església parroquial de Campos (Mallorca) 
 Polígon de Sant Blai, barri de la ciutat d'Alacant
 Tossal de Sant Blai, muntanya al municipi de Cervià de les Garrigues (les Garrigues)